Сольвейг Гунбьорг Якобсен (, 8 октября 1913 — 25 октября 1996) — первый человек, рождённый в Антарктике.

Её отец Фритьоф Якобсен (1874—1953) поселился в 1904 году в британском владении Южная Георгия, входившем в состав Зависимых территорий Фолклендских островов. Якобсен работал помощником менеджера, а с 1914 по 1921 год — директором китобойной базы Грютвикен. Двое детей Якобсена и его жены Клары Олете Якобсен родились на острове.

Сольвейг родилась в Грютвикене 8 октября 1913 года и была зарегистрирована британским судьёй в Южной Георгии Джеймсом Уилсоном.

См. также 
 Грютвикен
 История Южной Георгии и Южные Сандвичевы острова

Литература 
 Robert K. Хедленд, The Island of South Georgia, Cambridge University Press, 1984.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
Родившиеся 8 октября
Родившиеся в 1913 году
Умершие 25 октября
Умершие в 1996 году